Colorado je španjolska riječ koja može znači obojen (u boji), također i crven (crvenkast). Pored toga, to je i španjolsko prezime.

 Colorado, Savezna država u SADu
 Okrug Colorado, Teksas, upravna jedinica u Teksasu
 Colorado (pustinja) dio pustinje Sonora na jugoistoku Kalifornije i Meksiku
 Colorado (rijeka) najpoznatija rijeka u Coloradu na zapadu SADa, prolazi kroz Grand Canyon
 Colorado (rijeka u Teksasu), rijeka u Teksasu
 Colorado (rijeka u Kostariki), rijeka u Kostariki.
 Río Colorado, rijeka u Argentini
 Colorado (pritoka Guaporéa), u slijevu Amazone
 Rio Colorado Indijanci, indijansko pleme iz Teksasa i sjevernog Meksika.
 Colorado Indijanci (Tsachila), Pleme Barbacoan Indijanaca iz Ekvadora.